Audit se poate referi la:

Audit, evaluare a unei organizații, sistem, proces, proiect sau produs 
Audit financiar, examinarea de către un terț independent a situațiilor financiare ale unei societăți sau ale oricărei alte entități juridice
Audit clinic, examinare sau analiză sistematică a procedurilor medicale care urmărește îmbunătățirea calității și a rezultatelor îngrijirii pacientului printr-o analiză structurată; practicile, procedurile și rezultatele  sunt examinate comparativ cu standardele acceptate pentru procedurile medicale corecte
Audit energetic, operație prin care se stabilesc tehnic și economic soluțiile de reabilitare și modernizare termoenergetică a unei construcții
Audit extern,
Audit intern,
Audit de calitate,
Audit de mediu,
Audit de securitate,